In Italia Chiesa cattolica è usato di solito per indicare il nome proprio della più estesa denominazione cristiana che comprende 23 Chiese sui iuris che riconoscono l'autorità suprema del papa di Roma. In altri paesi di tradizione protestante si tende ad usare il nome "Chiesa cattolica romana".
 La denominazione "Chiesa cattolica" è anche usato dalle Chiese cattoliche particolari che riconoscono il primato papale.
 La Chiesa ortodossa è anch'essa cattolica, tuttavia la parola "cattolico" in italiano è usata raramente in questo senso.
 Nel senso di "una, santa, cattolica ed apostolica Chiesa", così come professato nel simbolo niceno-costantinopolitano e nel simbolo degli apostoli, si riferisce alle Chiese post-nicene. Con questo significato tutte le Chiese cristiane post-nicene si dichiarano cattoliche.
 La definizione di "cattoliche" è rivendicata inoltre da molte confessioni cristiane che non riconoscono il primato del vescovo di Roma: ad esempio le chiese della Comunione anglicana, il nome di alcune delle quali contiene espressamente l'attributo "cattolica".
 La definizione di "cattolica" è rivendicata inoltre dalla comunione delle Chiese vetero-cattoliche, che riconoscono il primato papale onorifico (come primus inter pares) ma non il dogma dell'infallibilità papale.
 La Chiesa Cattolica Liberale è una di quelle che si richiama alla tradizione vetero-cattolica.
 Nelle dichiarazione dei redditi degli italiani, alla voce "Otto per mille", "Chiesa Cattolica" indica l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che, secondo la legge 222, del 20 maggio 1985, rappresenta in Italia la Chiesa Cattolica, ossia la Conferenza Episcopale Italiana.
 Una chiesa cattolica è un edificio di culto della Chiesa Cattolica.
 Chiesa cattolica (anche detta "Chiesa degli italiani") – chiesa situata nella città di Mariupol' in Ucraina, poi distrutta

Pagine correlate 
 Chiesa di Roma
 Cattolicesimo (disambigua)